

Pessoas
Kelly Rowland

Localidades

Rowland (Carolina do Norte)
Rowland (Nevada)

Outros
10557 Rowland

Desambiguações de sobrenomes